Тренд:
 Лінії тренду — елемент апарату технічного аналізу.
 Тренд (економіка) — напрямок переважного руху показників.
 Тренд (статистика) — загальна тенденція при різнонаправленому русі, визначена загальною спрямованістю змін показників часового ряду.
 Тренд (частина якоря) — потовщена частина, якою закінчується веретено якоря.

Див. також 
 Віковий тренд
 Маятник () — науково-фантастичне оповідання Айзека Азімова.
 Тенденція
 Google Trends — web-додаток корпорації Google.
 Trend Micro Inc. — американо-японська транснаціональна корпорація, що займається розробкою програмного забезпечення у сфері комп'ютерної безпеки.
 Trends — серія наукових журналів компанії Elsevier.